Congress Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Congress Township (Morrow County, Ohio)
 Congress Township (Wayne County, Ohio)